In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Oberhausen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DRP: Deutsche Reichspartei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1979: Grüne/ALO
 1984 und 1989: BL/OD
 ab 1994: B’90/Grüne
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 RSF: Radikal-Soziale Freiheitspartei
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BL/OD: Wählergemeinschaft Bunte Liste Oberhausener Demokraten → Grüne
 BOB: Bündnis Oberhausener Bürger
 Grüne/ALO: Die Grünen – Alternative Liste Oberhausen → Grüne
 OfB: Offen für Bürger

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1948: zusätzlich: RSF: 2,7 %
2 1961: zusätzlich: DRP: 2,2 %
3 2020: zusätzlich: OfB: 1,8 % (→ 1 Sitz)

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk Alt-Oberhausen 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: BL/OD: 2,1 %
2 2009: zusätzlich: NPD: 2,2 %
2 2020: zusätzlich: OfB: 2,1 %

Stadtbezirk Sterkrade

Stadtbezirk Osterfeld

Gesamtergebnisse 

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 
 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014
 2020:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 3,6 MB) Düsseldorf, Januar 2021
 Ergebnisse der Bezirksvertreterwahlen 2020. Stadt Oberhausen, abgerufen am 10. März 2022

Weblinks 

 Kommunalwahlergebnisse 2009

Oberhausen
Politik (Oberhausen)